Кабальяр ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 16,85 км². Население — 104 человека (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии